Imię i nazwisko John Herbert nosili lub noszą m.in.:
 John Carlyle Herbert (1775–1846) – amerykański polityk
 John Rogers Herbert (1810–1890) – brytyjski malarz
 John Herbert  (1929–2011) – brazylijski aktor
 John Herbert (ur. 1962) – brytyjski lekkoatleta i bobsleista, olimpijczyk z 1984, 1988 i 1994
 Johnny Herbert (ur. 1964) – brytyjski kierowca wyścigowy